Лас Мотас има више значења:

 Лас Мотас (Хулимес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Мотас (Акатик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Мотас (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Мотас (Сан Фернандо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику